Kartuše může znamenat:
 Kartuš – plastické orámování znaku, nápisu nebo obrazu na stěně budovy
 Kartuše (egyptologie)

Externí odkazy